Национа́льный гимн Султана́та Ома́н () принят в 1970 году, исправлен 6 ноября 1996 года.
Композитор － Рашид бен Узайиз Аль Хусаиди.
Автор слов － Джеймс Фредерик Миллс.

Текст гимна

Ссылки 
 Инструментальная версия на сайте Би-Би-Си в формате RealAudio.
 Вокальная версия на венгерском сайте «Himnuszok» («Гимны») в формате mp3.

Государственные символы Омана
Оман
Песни 1970 года